62-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 70 километров состоялась 21 сентября 1996 года. Победу одержал британский велогонщик Крис Бордман.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1996 на FirstCycling
 
 
  

1996 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1996 году
Сентябрь 1996 года